Wierer ist der Familienname von:

 Anna Wierer (* 1981), russische Flötistin
 Dorothea Wierer (* 1990), italienische Biathletin
 Josef Wierer (1930–2016), deutscher Schauspieler